My Free Zoo ist ein Aufbauspiel der Firma Upjers. Das Spiel startete im Februar 2012 als Browsergame und ist seit August 2015 unter dem Namen My Free Zoo mobile auch als App erhältlich. 2018 wurde die Spielerzahl auf 256.000 geschätzt.

Einzelnachweise 

Browserspiel
Computerspiel 2012
Wirtschaftssimulation
Free-to-play-Spiel